Курт Макс Рунте (; род. 27 ноября 1961, Уэтаскивин, Альберта, Канада) — американо-канадский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился 27 ноября 1961 года в Уэтаскивине, в канадской провинции Альберта, в семье немецкого происхождения. Изучал актёрское мастерство в университете Виктории.

Актёрский дебют состоялся в 1996 году на телевидении. Снимался в американских и канадских фильмах и сериалах, также активно выступал в театре. В 2000 году получил театральную премию имени Джесси Ричардсона за участие в пьесе «The Winners».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Канаде
Актёры США
Актёры Канады
Актёры телевидения США
Актёры телевидения Канады
Актёры XXI века